Důl Ferdinand může být:
 Důl Ferdinand (Babice u Rosic) – zaniklý černouhelný důl v Babicích u Rosic
 Důl Ferdinand (Cvrčovice) – zaniklý černouhelný důl v Cvrčovicích
 Důl Ferdinand (Ostrava) – zaniklý černouhelný důl v Ostravě
 Důl Ferdinand (Chomle) – zaniklý černouhelný důl u obce Chomle v okrese Rokycany
 Důl Ferdinand (Příbram) – zaniklý rudný důl v Příbrami